Sanicula crithmifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow. Sanicula crithmifolia ingår i släktet sårläkor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sårläkor
crithmifolia